Registrierungssteuer ist eine einmalige Steuer:

 beim Kauf von neuen Fahrzeugen – also eine Form der Kraftfahrzeugbesteuerung
 bei der Errichtung einer japanischen Aktiengesellschaft – siehe Kabushiki kaisha